Лугове́ — село у Васильківському районі Дніпропетровської області. Населення становить 44 особи. Орган місцевого самоврядування — Дебальцівська сільська рада.

Географія 
Село Лугове розташоване на півдні Васильківського району за 1,5 км від лівого берега річки Вовча. На півдні межує з селом Кіровка Покровського району, на сході з селом Пришиб та на півночі з селом Бондареве.

Джерела 
 Сайт Верховної Ради України
 Сайт Центральної виборчої комісії 
 Карта України 

Села Дніпропетровської області